Новоуспеновка — село в Акбулакском районе Оренбургской области России. Административный центр Новоуспеновского сельсовета.

Описание 
Расположено на юге области, на берегу реки Шанкысай в 17 км к юго-западу от Акбулака, в 46 км к юго-востоку от Соль-Илецка и в 100 км к юго-юго-востоку от Оренбурга.

В селе имеются средняя общеобразовательная школа, детский сад, библиотека, участковый пункт полиции, почтовое отделение и отделение «Сбербанка».

Люди, связанные с селом 
Гирин, Михаил Никитович (1923—1988) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Примечания 

Населённые пункты Акбулакского района